Granum peut faire référence à :

Granum, structure interne des chloroplastes des plantes vertes,
Granum (Alberta), une ville du Canada,
Gränum, une localité de Suède.